Wacław Adamczyk – polski aktor
 Wacław Adamczyk – żołnierz Batalionów Chłopskich